Магалашвілі Едішер Георгійович (1925—2005) — грузинський актор театру і кіно. Народний артист Грузинської РСР.
 Магалашвілі Кетеван Костянтинівна (1894—1973) — грузинська і радянська художниця-портретистка, народна художниця Грузинської РСР.
 Симон Магалашвілі (* 1968) — ізраїльський олімпійський дзюдоїст.

грузинські прізвища